Соло́менное:

Россия 
 Соломенное озеро —  озеро, Тверская область
 Соломенное — район города Петрозаводска

Украина 
 Соломенное — село, Ивановский сельский совет, Волчанский район,  Харьковская область
 Соломенное — село, Охримовский сельский совет, Волчанский район,  Харьковская область

См. также 
 Соломенное домостроение